Midway  har flere betydninger:

 Midwayøerne
 Slaget om Midway
 Slaget om Midway (film) – fra 1976, instrueret af Jack Smight
 Midway (film fra 2019) - instrueret af Roland Emmerich